Simplon steht für:
 Simplon VS, Gemeinde im Kanton Wallis
 Simplon (Département), ehemaliges französisches Département
 Simplongebirge, Gebirgsgruppe 
 Simplonpass, Alpenpass in der Schweiz
 Simplonpark, städtische Grünanlage in Mailand
 Simplonstrecke, Eisenbahnstrecke durch den Simplontunnel (Schweiz)
 Simplon (Métro Paris), Pariser Metrostation
 Compagnie du Simplon (1874–1881), Schweizer Bahnunternehmung, siehe Compagnie de la Ligne d’Italie #Compagnie du Simplon
 Simplon (Fahrradhersteller), österreichischer Fahrradhersteller
 Simplon (Schiff, 1920), Raddampfer auf dem Genfersee
 Simplon (Namibia), Haltepunkt und Ort in Namibia